Les mots pumilus, pumila et pumilum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin (ou d'un nom, pour pumilus et pumila) signifiant « nain ».

En taxonomie, les mots pumilus, pumila et pumilum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pumilus, pumila, pumilum.

Notes et références

Voir aussi 
 , , , de même sens

Épithète spécifique